Wilhelm Lauter ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Florentin Lauter (1821–1892), deutscher Beamter, Manager und Politiker
 Wilhelm Lauter (Bauingenieur) (1847–1917), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer